

Live at Montreux 1986 — видеоальбом, DVD британской группы Talk Talk, изданный лейблом Eagle Vision 28 октября 2008 года.

Об альбоме 
Live at Montreux 1986 представляет собой снятые выступления группы на фестивале в Монтрё, Швейцария, где Talk Talk начали своё турне в поддержку альбома The Colour of Spring. Это было единственное выступление группы на фестивале в Монтрё. 
  
В турне отправились Марк Холлис, Пол Вебб, и Ли Харрис, а на гитаре играл Джон Тёрнбалл, а также вместе с группой были два перкуссиониста, и два клавишника.
Продюсер и клавишник группы Тим-Фриз-Грин не выступал на фестивале.

Список композиций

Участники записи 
Марк Холлис — вокал
Пол Уэбб — бас-гитара
Ли Харрис — ударные
Джон Тёрнбулл — гитара
Ян Курноу, Руперт Блэк — клавишные
Фил Реис, Леруа Уильямс — перкуссия

Примечания 

Альбомы Talk Talk